Zion Evangelical Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Zion Evangelical Lutheran Church (Petoskey, Michigan), NRHP-ID 86002086
 Zion Evangelical Lutheran Church (Hartland, Wisconsin), NRHP-ID 86003423